Черносвитов — фамилия.

Известные носители 
 Черносвитов, Александр Михайлович (1857—1919) — депутат IV Государственной думы от Ярославской губернии.
 Черносвитов, Владимир Михайлович (1917-1991) - советский писатель.
 Черносвитов, Евгений Васильевич (род. 1945) — профессор, доктор философских и медицинских наук.
 Черносвитов, Кирилл Кириллович (1866—1919) — российский политический деятель.
 Черносвитов, Павел Юрьевич (род. 1944) — российский историк, археолог, сотрудник Института археологии РАН (Москва).
 Черносвитова, Софья Николаевна (по мужу — Смидович) (1872—1934) — российская революционерка.

См. также 
 Черносвитовы